Zberoaia se poate referi la:
 Zberoaia, localitate în județul Iași, România
 Zberoaia, localitate și centrul comunei cu același nume, parte a raionului Nisporeni, Republica Moldova
 rezervația naturală Zberoia–Lunca